Hasta el viento tiene miedo es el nombre de dos filmes mexicanos:

 Hasta el viento tiene miedo (1968)
 Hasta el viento tiene miedo (2007), recreación de la anterior.